Laurikainen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1983), joueur finlandais de football
 (né en 1983), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois